Сперлинг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сперлинг, Леон (1900—1941) — польский футболист еврейского происхождения, нападающий.
 Кравинкель-Сперлинг, Хильда (1908—1981) — немецкая и датская теннисистка, вторая ракетка мира в 1936 году.